15-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 27 сентября по 5 октября 2009 года в Маниле (Филиппины) с участием 18 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Австралия, Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Ливан, Мальдивы, Мьянма, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

От участия отказались первоначально заявленные Афганистан и Пакистан.

Система проведения чемпионата 
18 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по 4 команды. Учитываются результаты игр команд между собой на первом этапе.

Итоговые 1—4-е и 5—8-е места по системе плей-офф рызыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 1—2-е и 3—4-е места.

По подобной системе 9—16-е места разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа А 

 Пакистан — отказ.

 27 сентября: Мьянма — Филиппины 3:2 (21:25, 25:21, 19:25, 25:22, 17:15).
 28 сентября: Тайвань — Мьянма 3:2 (22:25, 16:25, 25:22, 25:22, 15:9).
 29 сентября: Казахстан — Филиппины 3:0 (25:19, 25:14, 25:18).
 30 сентября: Казахстан — Тайвань 3:0 (25:23, 25:17, 25:15).
 1 октября: Казахстан — Мьянма 3:1 (25:16, 25:21, 22:25, 28:26); Тайвань — Филиппины 3:1 (22:25, 25:19, 25:19, 25:18).

Группа В 

 Афганистан — отказ.

 27 сентября: Индонезия — Индия 3:1 (13:25, 25:22, 25:23, 25:16).
 28 сентября: Индонезия — Таиланд 3:0 (25:23, 25:21, 25:20); Япония — Индия 3:1 (25:17, 24:26, 25:20, 25:22).
 29 сентября: Япония — Таиланд 3:0 (25:19, 25:23, 25:21).
 30 сентября: Индия — Таиланд 3:0 (25:18, 25:20, 25:23).
 1 октября: Япония — Индонезия 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).

Группа С 

 27 сентября: Шри-Ланка — Гонконг 3:0 (25:20, 25:16, 25:18); Китай — Вьетнам 3:0 (25:14, 25:23, 25:14).
 28 сентября: Иран — Шри-Ланка 3:1 (18:25, 25:16, 25:15, 25:17); Китай — Гонконг 3:0 (25:15, 25:11, 25:14).
 29 сентября: Вьетнам — Гонконг 3:0 (25:23, 25:17, 25:22); Иран — Китай 3:2 (26:28, 25:20, 25:22, 22:25, 15:6).
 30 сентября: Иран — Вьетнам 3:0 (25:21, 25:10, 25:17); Китай — Шри-Ланка 3:0 (25:22, 25:23, 25:17).
 1 октября: Вьетнам — Шри-Ланка 3:0 (25:18, 25:16, 25:16); Иран — Гонконг 3:0 (25:15, 25:17, 25:23).

Группа D 

 27 сентября: Южная Корея — Мальдивы 3:0 (25:11, 25:13, 25:12); Австралия — Ливан 3:1 (25:20, 25:18, 17:25, 25:23).
 28 сентября: Южная Корея — Катар 3:2 (21:25, 25:14, 25:14, 39:41, 20:18); Австралия — Мальдивы 3:0 (25:17, 25:13, 25:12).
 29 сентября: Ливан — Мальдивы 3:0 (25:19, 25:13, 25:13); Австралия — Катар 3:1 (25:16, 21:25, 25:21, 25:17).
 30 сентября: Южная Корея — Австралия 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:23); Ливан — Катар 3:0 (25:17, 25:16, 25:17).
 1 октября: Южная Корея — Ливан 3:0 (25:19, 25:14, 25:17); Катар — Мальдивы 3:1 (25:12, 25:19, 25:27, 25:14).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 

 2 октября: Китай — Казахстан 3:0 (25:18, 25:23, 25:20); Иран — Тайвань 3:1 (22:25, 25:16, 25:21, 25:15).
 3 октября: Китай — Тайвань 3:1 (18:25, 25:17, 28:26, 25:19); Иран — Казахстан 3:1 (24:26, 25:21, 25:21, 25:23).

Группа F 

 2 октября: Япония — Австралия 3:0 (26:24, 25:18, 25:19); Южная Корея — Индонезия 3:0 (25:17, 25:15, 25:15).
 3 октября: Япония — Южная Корея 3:0 (30:28, 25:22, 25:23); Индонезия — Австралия 3:2 (26:24, 21:25, 25:22, 20:25, 15:10).

Второй этап (за 9—14 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G 

 2 октября: Мьянма — Шри-Ланка 3:2 (25:18, 21:25, 25:15, 25:27, 15:7); Вьетнам — Филиппины 3:0 (25:16, 25:20, 25:18).
 3 октября: Шри-Ланка — Филиппины 3:0 (25:23, 26:24, 28:26); Мьянма — Вьетнам 3:1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21).

Группа H 

 2 октября: Индия — Катар 3:0 (25:14, 25:22, 25:15); Ливан — Таиланд 3:1 (28:26, 21:25, 25:23, 25:22).
 3 октября: Таиланд — Катар 3:1 (23:25, 25:23, 25:22, 25:20); Индия — Ливан 3:0 (25:16, 25:19, 25:13).

Матч за 17-е место 
3 октября
 Гонконг — Мальдивы 3:2 (25:23, 24:26, 25:17, 15:25, 15:8)

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
4 октября
 Иран — Южная Корея 3:2 (24:26, 25:20, 26:28, 25:17, 15:11)
 Япония — Китай 3:2 (20:25, 23:25, 25:22, 28:26, 15:10)

Полуфинал за 5—8 места 
4 октября
 Казахстан — Австралия 3:2 (17:25, 25:21, 13:25, 25:22, 15:11)
 Индонезия — Тайвань 3:2 (23:18, 20:25, 19:25, 27:25, 15:9)

Полуфинал за 9—12 места 
4 октября
 Мьянма — Ливан 3:1 (21:25, 25:18, 26:24, 25:21)
 Индия — Вьетнам 3:0 (25:23, 25:18, 25:15)

Полуфинал за 13—16 места 
4 октября
 Катар — Шри-Ланка 3:0 (25:16, 25:19, 25:22)
 Таиланд — Филиппины 3:0 (25:18, 29:27, 25:18)

Матч за 15-е место 
5 октября
 Филиппины — Шри-Ланка 3:0 (отказ Шри-Ланки).

Матч за 13-е место 
5 октября
 Таиланд — Катар 3:0 (25:17, 26:24, 25:21).

Матч за 11-е место 
5 октября
 Ливан — Вьетнам 3:0 (25:23, 26:24, 25:22).

Матч за 9-е место 
5 октября
 Индия — Мьянма 3:0 (25:21, 25:16, 25:16).

Матч за 7-е место 
5 октября
 Австралия — Тайвань 3:0 (25:15, 25:21, 25:14).

Матч за 5-е место 
5 октября
 Казахстан — Индонезия 3:1 (25:18, 22:25, 25:10, 25:17).

Матч за 3-е место 
5 октября
 Южная Корея — Китай 3:1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:23).

Финал 
5 октября
 Япония — Иран 3:1 (19:25, 25:18, 25:23, 25:22).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Япония: Юта Абэ, Такэси Нагано, Юсукэ Нацута, Дайсукэ Усами, Такэси Китадзима, Кадзуки Маэда, Ёсихико Мацумото, Кунихиро Симидзу, Тацуя Фукудзава, Такааки Томимицу, Юсукэ Исидзима, Юта Ёнэяма. Главный тренер — Тацуя Уэта.

  Иран: Адель Голами, Мир Саид Маруф-Лакрани, Мохаммад Мусави, Хамзех Зарини, Ахсанолла Ширкаванд, Алиреза Нади, Мохсен Андалиб, Араш Садегиани, Фархад Назари-Афшар, Мехди Махдави, Абдолреза Ализаде-Гейло, Мохаммад Мохаммадказем. Главный тренер — Хоссейн Мадани-Гарелар.

  Южная Корея: Им Си Хён, Хван Дон Ир, Ё О Хён, Ли Сон Кю, Пак Чжун Бум, Юн Бон У, Кан Дон Чжин, Ким Ё Хан, Хан Сон Су, Чхве Хон Сок, Ха Гён Мин, Ли Кан Чу. Главный тренер — Ча Сан Хён.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Тацуя Фукудзава
 Лучший нападающий:  Андри
 Лучший блокирующий:  Мохаммад Мусави
 Лучший на подаче:  Ким Ё Хан
 Лучший в защите:  Ё О Хён
 Лучший связующий:  Хан Сон Су
 Лучший на приёме:  Ё О Хён
 Лучший либеро:  Ё О Хён
 Самый результативный:  Ким Ё Хан

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 15-й чемпионат Азии по волейболу среди мужчин на сайте AVC

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
2009 год в волейболе
Сентябрь 2009 года
Октябрь 2009 года
Международные спортивные соревнования в Маниле
2009 год на Филиппинах
Чемпионаты Азии в 2009 году
Чемпионаты Азии на Филиппинах
Волейбол на Филиппинах